Az esztergomi 43-as jelzésű autóbusz a Bánomi lakótelep és a Kenyérmezei buszforduló között közlekedik. Munkanapokon 60-90 percenként, hétvégén óránként jár. Kiegészítő járata 43F jelzéssel a Földműves utca és a Kenyérmezei buszforduló között közlekedik.

Története
A járatot 2014. június 1-jén indították, ekkor még csak hétvégén közlekedett.

Üzemidejét 2015. szeptember 1-jén terjesztették ki, azóta minden nap jár.

2019. december 15-étől a Vasútállomás érintésével, az új bekötőúton közlekedik. Ekkor indult el 43F jelzésű kiegészítő járata, ami a Bánomi lakótelepet nem érinti.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a Bánomi lakótelep és a Vasútállomás között közlekedő 2-es busz nincs feltüntetve.

!colspan=2|Perc (↓)
!rowspan=2|Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!rowspan=2|Átszállási kapcsolatok
|-
!43
!43F
!43F
!43
|-
|0
!rowspan=2|
|Bánomi lakótelepvégállomás (43)
!rowspan=2|
|30
|align=left|
|-
||∫||Kőrösy László utcai iskolák||29
|align=left|
|-
|1||0||Földműves utcavégállomás (43F)||30||∫
|align=left|
|-
|2||1||Honvédtemető utca||∫||∫
|align=left|
|-
|3||2||Klapka tér||28||∫
|align=left|
|-
|4||3||Szent István tér (Bazilika)||27||∫
|rowspan=2 align=left|
|-
|∫||∫||Béke tér (Bazilika)||∫||27
|-
|5||4||Bajcsy-Zsilinszky utca||colspan=2|26
|align=left|
|-
|6||5||Rákóczi tér||colspan=2|25
|align=left|
|-
|7||6||Arany János utca||colspan=2|24
|align=left|
|-
|8||7||Eszperantó utca||colspan=2|23
|align=left|
|-
|9||8||Erzsébet királyné utca||colspan=2|22
|align=left|
|-
|10||9||Baross Gábor utca||colspan=2|21
|align=left|
|-
|11||10||Vasútállomás||colspan=2|20
|align=left|
|-
|15||14||6-os kilométerkő||colspan=2|16
|align=left|
|-
|17||16||Repülőtér||colspan=2|14
|align=left|
|-
|18||17||Vasúti átjáró||colspan=2|13
|align=left|
|-
|19||18||Szalézi lakópark||colspan=2|12
|align=left|
|-
|*||∫||Kertvárosi temető||colspan=2|∫
|
|-
|20||19||Sátorkői utca||colspan=2|11
|
|-
|∫||∫||Kertvárosi temető||∫||*
|
|-
|21||20||Kassai utca||colspan=2|10
|align=left|
|-
|∫||∫||Kertváros vasútállomás bejárati út||colspan=2|9
|align=left|
|-
|∫||∫||Schmidt villa||colspan=2|8
|
|-
|∫||∫||Eperjesi út 82.||colspan=2|7
|
|-
|∫||∫||Eperjesi úti strand||colspan=2|6
|
|-
|∫||∫||Blaha Lujza utca||colspan=2|5
|
|-
|∫||∫||Gárdonyi Géza utca||colspan=2|4
|
|-
|∫||∫||Orvosi rendelő||colspan=2|3
|
|-
|∫||∫||Kertváros vasútállomás bejárati út||colspan=2|2
|align=left|
|-
|∫||∫||Wesselényi utca||colspan=2|1
|
|-
|22||21||Kinizsi utca||colspan=2|∫
|
|-
|23||22||Kertváros vasútállomás||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|24||23||Kenyérmezei buszfordulóvégállomás||colspan=2|0
|
|}

Jegyzetek 

Esztergom autóbuszvonalai